Frankenstraße ist 

 die Bezeichnung einer Altstraße
 von Canterbury nach Rom, siehe Via Francigena
 von Bautzen nach Zwickau, siehe Frankenstraße (Sachsen)

 ein Straßenname in 
 Düren, siehe Frankenstraße (Düren)
 Stralsund, siehe Frankenstraße (Stralsund)